Дибиаси, Тед:
 Дибиаси, Тед (старший) (род. 1954) — профессиональный рестлер, менеджер и спортивный комментатор.
 Дибиаси, Тед (младший) (род. 1982) — американский рестлер и актёр, выступающий в WWE.